Klein Lhotta bezeichnet

 Malá Lhota, Gemeinde im Okres Blansko, Tschechien
 Lhotka u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien